Пиле́цкий (, ) — польская и белорусская фамилия. Имеет женскую форму Пилецкая.

Известные носители:
 Пилецкий, Виктор Александрович (род. 1960) — белорусский историк, преподаватель.
 Пилецкий, Виктор Михайлович (1921—1987) — советский библиотековед.
 Пилецкий, Витольд (1901—1948) — деятель польского подполья, организатор движения сопротивления в концентрационном лагере Освенцим.
 Пилецкий, Роман Сергеевич (род. 2003) — белорусский футболист.

Примечания